Битов може бити:

 Битов (Пољска), град у Пољској
 Битов (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Битов (Нови Јичин), насељено мјесто у округу Нови Јичин, Моравско-Шлески крај, Чешка Република